Fort Ross puede referirse a las siguientes poblaciones:

  Fort Ross (California), Estados Unidos; o
  Fort Ross (Nunavut), Canadá.